Ниже приведен список фильмов, в которых снималась порноактриса Дженна Джеймсон. За свою карьеру она снялась более чем в ста фильмах. Даже после того, как Дженна завершила свою порнокарьеру, по сей день регулярно выходят фильмы с её участием. Также Дженна Джеймсон появлялась в нескольких фильмах, не относящихся к жанру порнографии.

Порнофильмы

1994 
 Fantasy Woman
 Elements of Desire
 Up and Cummers 10
 Up and Cummers 11
 Cherry Pie
 Baby Doll
 The Dinner Party

1995 
 Photoplay
 Cover to Cover
 The Kiss
 Up and Cummers
 Where the Boys Aren’t 7
 Virtual Reality 69
 Starting Over
 Picture Perfect
 Lip Service
 I Love Lesbians
 On Her Back
 Phantasm
 Priceless
 Up and Cummers 20
 Silk Stockings: The Black Widow
 Blue Movie
 Smells Like…Sex
 Wicked One
 Exposure

1996 
 Jenna Loves Rocco
 Conquest
 Jenna’s Revenge
 Cybersex
 The F-Zone
 Cum One, Cum All
 Silver Screen Confidential
 Pure
 Jenna Ink
 Precious Metal Volume 1
 Jinx
 Hard Evidence

1997 
 Wicked Weapon
 Satyr
 Philmore Butts Taking Care of Business
 Dirty Bob’s Xcellent Adventures 35 
 Jenna’s Built for Speed
 Convention Cuties
 Paradise
 Betrayed

1998 
 Dangerous Tides
 Flashpoint
 Super Sexy
 All American Superstars
 Couples

1999 
 Hell On Heels
 Virtual Sex with Jenna Jameson
 Super Sexy Too
 Dirt Merchant
 Word’s Worth
 Blown Away
 Silk Stockings — The Back Widow

2000 
 Dream Quest
 Please Cum Inside Me

2001 
 Where the Boys Aren’t 14
 Briana Loves Jenna
 Deep Inside Jenna
 My Plaything: Jenna Jameson
 I Love Lesbians 10

2002 
 I Dream of Jenna
 3 Into Jenna Jameson
 Up Close & Personal: Ashlyn Gere
 Young Jenna
 Jenna Confidential

2003 
 Where the Boys Aren’t 16: Dark Angels
 Where the Boys Aren’t 17
 Udderly Ridiculous
 I Dream of Jenna 2
 Jenna Loves Kobe

2004 
 Last Girl Standing
 Jenna Uncut & Uncensored
 Tougher Love
 Camera Sutra
 5 Star Jenna Jameson
 Bella Loves Jenna
 The Masseuse
 Krystal Method

2005 
 The New Devil in Miss Jones
 Jenna Does Carmen
 Jenna Loves Pain
 Jenna’s Star Power
 Sophia Syndrome
 Last Girl Standing
 The Passion of the Christies
 Dasha: Like a Geyser
 Jenna’s Tough Love

2006 
 Jesse Factor
 Jenna Jameson: Uncut & Uncensored 2
 Forever Asia
 Jenna Loves Justin
 Janine Loves Jenna
 Jenna’s Depraved

2007 
 Jenna Loves Justin Again
 I Love Pussy
 Jenna's Gallery Blue

2008 
 Heartbreaker
 Is Crazy Hot
 Jenna Loves Diamonds
 Burn
 Being Jenna
 Jenna Loves Pain 2

2009 
 Is the It Girl
 Nikita Loves Jenna
 Jenna’s Durty Secret

2010 
 Jenna Loves Krystal and Justin
 Ashton Loves Jenna
 Silvia Loves Jenna

Мейнстримовые фильмы 
 1997 — Части тела / Private Parts — Мэнди
 1999 — Лузер / Dirt Merchant — Holly So Tightly
 2000 — Детектив Нэш Бриджес / Nash Bridges — Дженна / судья (серии «Hit and Run» и «Skin Trade»)
 2001 — Гриффины / Family Guy — играет себя (серия «Brian Does Hollywood»)
 2003 — Самайн / Evil Breed: The Legend of Samhain — Дженни
 2008 — Зомби-стриптизёрши / Zombie Strippers — Кэт
 2010 — Как заняться любовью с женщиной / How to Make Love to a Woman — играет себя
 2014 — Сыны анархии / Sons of Anarchy — порноактриса (серия «Playing with Monsters»)
 2017 — В центре внимания / Limelight — Скарлетт Питерс

Режиссёрские работы 
 2006 — Jenna’s Provocateur

Ссылки 
 Фильмография Дженны Джеймсон

Фильмографии актрис
Фильмографии США
Фильмография Дженны Джеймсон
Дженна Джеймсон